The Proposal – film del 1910 diretto da Frank Powell
 Ricatto d'amore (The Proposal) – film del 2009 diretto da Anne Fletcher 
 The Proposal – album di Statik Selektah e Ranson del 2013